Vohibinany är en ort i Madagaskar.   Den ligger i regionen Atsinananaregionen, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Antananarivo. Vohibinany ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vohibinany är huvudsakligen lite kuperad. Vohibinany ligger nere i en dal. Runt Vohibinany är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Vohibinany är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Vohibinany växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Atsinanana